Сан-Бенедетто-Валь-ді-Самбро — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья
 Сан-Бенедетто-Бельбо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Сан-Бенедетто-дей-Марсі — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла
 Сан-Бенедетто-дель-Тронто — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Асколі-Пічено
 Сан-Бенедетто-ін-Перилліс — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла
 Сан-Бенедетто-По — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Сан-Бенедетто-Уллано — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца